Roslund är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2013 var 1305 personer med detta namn bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Roslund

 Anders Roslund (född 1961), författare och journalist
 Bengt Roslund (född 1929), TV-producent
 Carl-Axel Roslund (född 1948), politiker, tidigare moderat
 Curt Roslund (1930–2013), astronom
 Frithiof Roslund (1852–1933), präst
 Ivar Roslund (1907–1988), fotbollsspelare
 Lennart Roslund (född 1946), seglare
 Peter Roslund, politiker, socialdemokrat

Se även
 Roslund & Hellström, kriminalförfattare

Källor

Svenska efternamn